El término Sky puede referirse a:

Personas 

Sky Lopez, una exactriz pornográfica y cantante estadounidense;
 Velvet Sky, una modelo y luchadora profesional estadounidense;
 Sky Ferreira, una cantante, compositora, modelo y actriz estadounidense;

Empresas 
 Sky, una empresa paneuropea de radiodifusión por satélite;
 Sky UK, su filial en el Reino Unido.
 Sky Ireland, su filial en Irlanda.
 Sky Deutschland, su filial en Alemania y Austria.
 Sky Italia, su filial en Italia.
 Sky México, sistema de televisión por satélite que opera en México, República Dominicana y Centroamérica.
 Sky Brasil, sistema de televisión por satélite que opera en Brasil.
 Sky, sistemas de televisión por satélite que actualmente opera en Latinoamérica.
 Tata Sky, sistema de televisión por satélite que opera en la India, totalmente desligado de los antes mencionados.
 Sky Airline, una aerolínea chilena.
 Sky Airline Perú, una aerolínea filial de la anterior.
 Sky Electronics, una empresa coreana.

Artes y entretenimento 
 Sky, una banda musical británica;
 Vanilla Sky, una película estadounidense;
 Lucy in the Sky with Diamonds (canción de The Beatles) (2013
 Sky: Niños de la Luz, un videojuego

Miscelánea 
 Team Sky, un equipo ciclista británico, patrocinado por Sky plc;
 Sky, un personaje de la serie neozelandesa The New Tomorrow.
 Skytrax, una auditoría británica.
 SkyTeam, una alianza de líneas aéreas.